Futbolnij klub Arsenal Tula (også kendt som FC Arsenal Tula) er en russisk fodboldklub fra byen Tula. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på Arsenal stadion. Klubben blev grundlagt i 1946 og rykkede op i den bedste russisk række i 2016.

Historiske slutplaceringer

Kendte spillere 
  Aleksandrs Jeļisejevs
  Darius Gvildys
  Valeriu Catînsus
  Luka Đorđević
  Mladen Kašćelan
  Goran Vujović
  Alexandru Bourceanu
  Florin Costea
  Ján Mucha
  Lukáš Tesák

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1946